Toponímia:
 Wei (Dingling), estat de l'ètnia Dingling que existí durant el període dels Setze Regnes (388 - 392)
 Estat de Wei (Regnes Combatents), estat del Període dels Regnes Combatents que existí durant els anys 403 i 225 aC, entre els estats de Qin i Qi, que comprenia les modernes àrees de Henan, Hebei, Shanxi i Shandong 
 Cao Wei, imperi durant el període dels Tres Regnes, amb capital a Luòyáng que existí durant els anys 220 i 265 aC 
 Riu Wei, riu que discorre pel centre-oest de la Xina, el major afluent del riu Groc 
 Wei (Primaveres i Tardors), estat existent entre els anys 1040 i 209 aC, durant període de Primaveres i Tardors, a l'actual província de Henan, Xina
 Dinasties:
 Dinastia Wei
 Wei occidentals o Si Wei, dinastia del nord de la Xina existent del 534 al 557 creada per divisió de l'antiga dinastia Wei, i va dominar el Shensi i el Kansu amb capital a Txang-ngan 
 Wei orientals o Tong Wei, dinastia del nord de la Xina existent del 534 al 550 creada per divisió de l'antiga dinastia Wei, i va dominar el Hopei, Shansi, Shantung i Honan amb capital a Txang-tö 
 Wei del Nord o Tuoba Wei, Wei posteriors o Yuan Wei, dinastia que va governar la Xina del 386 fins al 534 
 Biografies:
 Rei Wei de Qi, rei de l'estat de Qi (356 - 320 aC o del 378 al 343 aC) durant el període dels Regnes Combatents, quan Qi era un dels estats més poderosos de la Dinastia Zhou
 Wei Guan (220 - 291 dC), funcionari de Cao Wei durant el període dels Tres Regnes, serví a la Dinastia Jin després del final de Cao Wei
 Wei Jingsheng (Pequín, 1950), dissident i activista en favor dels drets humans xinès 
 Wei Qing (Linfen, Shanxi, ? - 106 aC), general que va viure durant la Dinastia Han Occidental 
 Wei Xu, general sota el senyor de la guerra menor Lü Bu durant el període de la Dinastia Han Oriental 
 Wei Yan (? - 234), general de Shu Han durant el període dels Tres Regnes 
 Wei Yi (1999), escacs xinès, que té el títol de Gran Mestre des de 2013. L'1 de març de 2013 va
 Dian Wei (? - 197), guerrer durant la Dinastia Han Oriental i l'era dels Tres Regnes de la Xina
 Jiang Wei (202 - 264), general i més tard regent de Shu Han durant el període dels Tres Regnes de la Xina 
 Pang Wei (1986, Baoding, Hebei), tirador olímpic xinès 
 Ran Wei (? - 352), líder militar durant l'era dels Setze Regnes i emperador de l'estat de curta durada de Ran Wei 
 Sima Wei (271 - 291), príncep imperial durant la Dinastia Jin (265-420)
 Tang Wei (1979), actriu xinesa 
 Wang Wei (701 - 761), poeta, músic, pintor
 Wu Wei (~1459, Wuchang, Hubei - 1508), pintor paisatgista durant la dinastia Ming 
 Xiahou Wei, oficial de Cao Wei durant l'era dels Tres Regnes 
 Xu Wei (1521, Shanying, Zhejiang - 1593 ?), pintor, poeta i escriptor durant la dinastia Ming. Va néixer el, actualment Shaoxing 
 Yang Wei (gimnasta) (Xiantao, República Popular de la Xina, 1980), gimnasta artístic xinès
 Zhou Wei Hui （Ningbo, 1973), escriptora xinesa